Born to Die:

 Born to Die — десятый студийный альбом группы Grand Funk Railroad.
 Born to Die — второй студийный альбом американской певицы и автора Ланы Дель Рей.
 «Born to Die» — сингл американской певицы Ланы Дель Рей из одноимённого альбома.
 Born to Die: The Paradise Edition — переиздание альбома Born to Die Ланы Дель Рей.